Центральный стадион, «Центральный» — название стадионов в ряде стран.

 Белоруссия
 Центральный — в Гомеле.
 Центральный — в Речице.

 Германия
 Центральный стадион — прежнее название «Ред Булл Арены» в Лейпциге.

 Грузия
  — в Ганмухури.
 Центральный — в Батуми.
 Центральный стадион — в Зеда-Эцери (Самтредский муниципалитет).
 Центральный — в Зестафони.
 Центральный — в Тбилиси.

 Казахстан
 Центральный стадион — в Актобе.
 Центральный — в Алма-Ате.
 Центральный — в Костанае.
 Центральный стадион — в Павлодаре.
 Центральный — в Таразе.

 Киргизия
 Центральный — в Канте.
 Центральный стадион «Ош» имени Ахматбека Суюмбаева — в Оше.

 Литва
  — в Клайпеде.

 Монголия
 Центральный стадион — в Улан-Баторе.

 Россия
 Центральный — в Астрахани.
 Центральный («Электрон») — в Великом Новгороде.
 Центральный — в Волгограде.
 Центральный стадион имени Ф. Г. Логинова — в Волжском.
 Центральный («Екатеринбург Арена») — в Екатеринбурге.
 Центральный республиканский («Зенит») — в Ижевске.
 Центральный — в Казани.
 Центральный — в Красноярске.
 Центральный — в Кургане.
 Центральный — в Магнитогорске.
 Центральный стадион имени Рашида Аушева — в Назрани.
 Центральный — в Новороссийске.
 Центральный — в Орле.
 Центральный — в Пятигорске.
 Центральный стадион имени Славы Метревели — в Сочи.
 Центральный («Арсенал») — в Туле.
 Центральный стадион Республики Бурятия — в Улан-Уде.
 Центральный — в Челябинске.
 

 Таджикистан
 Центральный — в Гиссаре.
 Центральный республиканский стадион Душанбе.
 Центральный — в Кулябе.
 Центральный — в Курган-Тюбе.

 Узбекистан
 Центральный — в Карши.
 Центральный — прежнее название стадиона СК «Согдиана» в Джизаке.

 Украина
 Центральный — в Черкассах.
 Центральный — в Житомире.

 Финляндия
 Центральный — в Рованиеми.

Другое 
 Центральный стадион — станция Волгоградского метротрама.

См. также